Гран-при Великобритании 1974 года — десятый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1974 года. Автогонки прошли 20 июля 1974 года на трассе Брэндс-Хэтч.

Этот этап собрал наибольшее количество участников в сезоне — за 25 мест на старте в квалификации боролись 34 гонщика. Карлус Пасе стал заводским гонщиком «Брэбема» вместо ушедшего из гонок Рикки фон Опеля. Место бразильца в частной команде «Хексагон» заняла итальянка Лелла Ломбарди, для которой гонка в Великобритании стала дебютом в чемпионате. «Сёртис» выставил второй автомобиль с Дереком Беллом за рулём. Гай Эдвардс незадолго до Гран-при травмировал запястье в гонке Формулы-5000 и его место в команде «Хилл» занял Питер Гетин. Стартовое поле традиционно дополняли местные гонщики, среди которых были Майк Уайлдс, Джон Николсон и Дэвид Пэрли.

Ники Лауда завоевал третий поул-позишн подряд, следом за ним расположился Ронни Петерсон. На старте австриец удержал лидерство, в то время как Петерсон откатился на четвёртое место, пропустив Шектера и Регаццони. На втором круге Джеймс Хант повредил заднюю подвеску своего автомобиля после разворота и сошёл с дистанции. Положение лидеров не менялось до середины дистанции, а затем Ройтеман не удержал свою машину на трассе и потерял некоторое время, а Петерсон и Регаццони прокололи покрышки на обломках машины потерпевшего аварию Ханса-Йоахима Штука. Лауда и Шектер ушли далеко вперёд, за несколько кругов до финиша на машине австрийца спустило колесо и он был вынужден заехать в боксы, открыв дорогу к победе Джоди Шектеру. Вторым финишировал Эмерсон Фиттипальди, а Лауда первоначально был классифицирован девятым, но после того, как команда «Феррари» подала протест по поводу его блокировки на пит-лейне, ему был добавлен ещё один круг и присуждено пятое место.

Гонка 

|}

Круги лидирования:
 1—69 Ники Лауда
 70—75 Джоди Шектер

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Великобритании